Михаил Шаховской:
 Шаховской, Михаил Валентинович (с 1864 года — Шаховской-Глебов-Стрешнев; 1836—1892) — генерал-лейтенант, эстляндский и тамбовский губернатор.
 Шаховской, Михаил Иванович (1707—1762) — сенатор, тайный советник.
 Шаховской, Михаил Львович (1846—1912) — земский деятель, публицист, председатель Русского собрания.
 Шаховской, Михаил Миронович — московский дворянин и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.
 Шаховской, Михаил Никитич (ум. после 1663) — стольник, воевода в Орле и Таре.
 Шаховской, Михаил Николаевич (1828—1887) — тайный советник, сенатор.
 Шаховской, Михаил Семёнович (упом. 1627—1669) — русский князь, воевода, судья.